101 Dalmatiërs (boek), roman van Dodie Smith
 101 Dalmatiërs (1961), animatiefilm uit 1961
 101 Echte Dalmatiërs (1996), film uit 1996
 102 Echte Dalmatiërs, film uit 2000
 101 Dalmatiërs (tekenfilmserie), animatieserie uit 1997
 101 Dalmatiërs (toneelstuk)